Амредин (Амриддин или Амируддин) Мухаммад Анвар Шарифи, коротко Амредин Шарифи (; 2 июня 1992 года, Тегеран, Иран) — афганский футболист, атакующий полузащитник клуба «Бангладеш Полис» и национальной сборной Афганистана.

Биография 
Родился в Тегеране в семье афганских беженцев, ещё ребёнком вернулся в Афганистан. С 2012 года по 2017 год выступал за ряд афганских клубов. Трёхкратный чемпион Афганской Премьер-лиги и двукратный лучший бомбардир чемпионата (2016 — 6 голов, 2017 — 5 голов). Лучший бомбардир международного турнира имени Шейха Камала 2017 (4 гола) в составе клуба «Шахин Асмайе».

С 2018 года игрок кыргызстанского клуба «Алай». По итогам сезона 2018 года стал вторым бомбардиром чемпионата Киргизии с 21 забитым мячом, а также со своей командой стал вице-чемпионом и финалистом Кубка Киргизии.

С 2013 года выступает за национальную сборную Афганистана. Свой первый гол забил 6 февраля 2015 года в ворота Пакистана.

Примечания 

Футболисты Афганистана
Игроки сборной Афганистана по футболу
Игроки ФК «Алай»
Игроки ФК «Нефтчи» Кочкор-Ата